Håltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Håltjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (17,4 ha)
Håltjärnen (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Håltjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (34,8 ha)
Lilla Håltjärnen, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (4 ha)
Stora Håltjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (8,72 ha)
Håltjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Håltjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (7,47 ha)
Håltjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 664299-133390), sjö i Sunne kommun, 
Håltjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 664433-133610), sjö i Sunne kommun,  (0,6 ha)
Stora Håltjärnen, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (9,35 ha)
Håltjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Håltjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Håltjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Håltjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 
Håltjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (6,35 ha)
Nedre Håltjärnen, sjö i Umeå kommun, 
Övre Håltjärnen, sjö i Umeå kommun, 
Håltjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (4,97 ha)

Se även
Hålltjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn